Мольнар () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Мольнар, Антал (1890—1983) — венгерский музыковед, композитор, альтист и педагог.
 Мольнар, Дьёрдь (1901—1977) — венгерский футболист, нападающий.
 Мольнар, Левенте (род. 1976) — венгерский актёр румынского происхождения.
 Мольнар, Миклош (род. 1970) — датский футболист венгерского происхождения.
 Мольнар, Петер (род. 1986) — венгерский гребец-байдарочник.
 Мольнар, Станко (род. 1947) — итальянский актёр.
 Мольнар, Стефан фон (1935—2020) — американский физик.
 
 Мольнар, Чилли (1969—1986) — победительница конкурса Мисс Венгрия 1985.
 Мольнар, Юлие (род. 1993) — норвежская кёрлингистка.

См. также 
 Молнар